Саманта Маррей (, род. 25 сентября 1989 года; Вест-Брэдфорд, Ланкашир, Англия) — британская спортсменка в современном пятиборье, олимпийская медалистка.

Карьера 
Приняла участие в Чемпионате мира среди юниоров и Чемпионате Европы среди юниоров в 2010 году, когда британская команда выиграла золото в обеих состязаниях. В индивидуальном первенстве, она стала восьмой из юниоров в мире, а её команда — 15-й в общем зачете среди европейских команд. В составе своей команды (Фрейя Прентис, Хитер Фелл и Кэти Бурк) Маррей также приняла участие в Мировом чемпионате по современному пятиборью 2010 года; её команда заняла второе место в командном первенстве, завоевав серебряную медаль. Маррей помещена в 22-й позиции в личном зачете. Это были её первые взрослые соревнования.

Маррей заняла шестое место на Кубке мира в Шарлотте, Северная Каролина, в марте 2012 года. После этого она участвовала в Кубке Будапешта, где стала победительницей. Свою первую медаль в личном первенстве уровня чемпионата мира она завоевала в Ростове, (Россия) на чемпионате мира по современному пятиборью в апреле 2012 года, где получила бронзовую медаль, уступив Анастасии Прокопенко и Виктории Терещук, а в командном первенстве — общую золотую медаль.

На Летних Олимпийских играх 2012 года в Лондоне Маррей стала серебряным призёром.

Примечания 

Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2012 года
Пятиборцы на летних Олимпийских играх 2012 года
Олимпийские чемпионы от Великобритании
Пятиборцы на летних Олимпийских играх 2016 года
Чемпионы мира по современному пятиборью
Чемпионы Европы по современному пятиборью